Prins George Edward Alexander Edmund, hertog van Kent, graaf van St. Andrews en baron Downpatrick (Sandringham House, 20 december 1902 — Morven, Caithness, (Schotland), 25 augustus 1942) was de vierde zoon van koning George V van het Verenigd Koninkrijk en Mary van Teck.

Op 29 november 1934 trad hij in het huwelijk met prinses Marina van Griekenland en Denemarken (1906–1968). Het paar kreeg drie kinderen:
 Edward Windsor (1935) trouwde in 1961 met Katharine Worsley (1933)
 Alexandra (1936) trouwde in 1963 met Angus Ogilvy (1928-2004)
 Michael (1942) trouwde in 1978 met baronesse Marie Christine von Reibnitz (1945).

Er waren vele geruchten over de ontrouw van George en zijn affaires met zowel mannen als vrouwen. Ook was hij aan cocaïne verslaafd. Hij bekleedde hoge posities binnen de United Grand Lodge of England, de belangrijke vrijmetselaarsloge van Engeland. George, hertog van Kent, overleed op 25 augustus 1942 bij een vliegtuigongeluk gedurende een oorlogsmissie. 

Zijn vrouw Marina overleed op 27 augustus 1968.  
Huis Windsor
Brits vrijmetselaar
Brits militair in de Tweede Wereldoorlog
Oorlogsslachtoffer in de Tweede Wereldoorlog